Rancati è un cognome italiano:

 Carlo Rancati (1940-2012) ciclista italiano.
 Marco Rancati (1957) cantante italiano.
 Orazio Rancati (1940) calciatore italiano.
 Gino Rancati (1923-1998) giornalista italiano.
 Ilarione Rancati (1594-1663) monaco teologo cistercense.
 Antonio Rancati (1785-1816) pittore e incisore.